Fred Dutton ist der Name folgender Personen:

* Fred Dutton (Politiker) (1923–2005), US-amerikanischer Jurist und Politiker 
 Fred Dutton (Jazzmusiker) (* 1928), US-amerikanischer Jazzmusiker